Honda NC steht für folgende Motorradmodelle:

 Honda NC 700 S, Naked Bike, 2012 bis 2014 
 Honda NC 750 S, Naked Bike, ab 2014 
 Honda NC 700 X, Allrounder, 2012 bis 2014 
 Honda NC 750 X, Allrounder, ab 2014 
 Honda NC 700 D Integra, Scooter, 2012 bis 2014 
 Honda NC 750 D Integra, Scooter, ab 2014 
 Honda NM4 Vultus (auch NC 750 j), Cruiser, ab 2014